Saints Row — серия компьютерных игр, разработанных американской компанией Volition и изданных компаниями THQ и Deep Silver. Первая игра серии вышла в 2006 году, всего серия насчитывает пять игр, не считая самостоятельного дополнения Saints Row: Gat Out of Hell.

Игры 

Действие оригинальной Saints Row разворачивается в вымышленном городе Стилуотер (прототип Детройт и Чикаго). Игровой процесс скопирован с серии игр Grand Theft Auto. В отличие от игр серии GTA, главный герой — это не определённый человек, а свободно настраиваемый, то есть по ходу игры можете изменить пол, расу, телосложение, внешность героя в специальной пластической хирургии. По ходу игры можно купить тот или иной магазин, который будет приносить прибыль (забрать её можно будет в жилище). Также в игре присутствуют различные хулиганства, подработки и трюки, за которые дается авторитет, необходимый для выполнения миссий. Подработки тоже весьма интересные и зачастую смешные. Игра начинается с того, как неизвестный герой был втянут в войну банд. Saints Row — это шутер от третьего лица с элементами гонки и открытым миром. Особенности — разнообразность вооружения и транспортных средств, возможность изменять внешность и одежду, а также транспортные средства. В игре присутствует многопользовательский режим и кооператив.
События Saints Row 2 происходят все в том же вымышленном городе Стилуотере. Отличительные особенности — множество оружия, машин, возможность изменять одежду и внешность — были сохранены. Также в игре присутствует совместное прохождение кампании (до 2-х игроков) и многопользовательский режим. Сюжетно продолжает предыдущую игру серии.

Кампания Saints Row: The Third происходит в вымышленном городе Стилпорте, куда Святые были вынуждены бежать из-за конфликта с Синдикатом. В игре множество оружия, у которого нет аналогов в реальном мире, также есть машины, которые перекочевали из Saints Row 2. Присутствует совместное прохождение компании (до 2-х игроков).

В Saints Row IV, как и в предыдущих частях серии, игрок управляет лидером «Святых с 3-ей улицы», который становится президентом Соединённых Штатов Америки. Действие игры происходит в вымышленном городе Стилпорт из Saints Row: The Third, преобразованном под ретро-футуристическую антиутопию с элементами Вашингтона. На этот раз игроку представляются сразу две реальности — настоящая и виртуальная — и два режима миссий — основные, служащие для продвижения сюжета, и побочные, позволяющие приобрести новую одежду или способности, облегчающие прохождение игры. События самостоятельного дополнения Saints Row: Gat out of Hell происходят в Аду.

Cпин-офф серии, Agents of Mayhem повествует о двух враждующих организациях: игрокам предстоит играть за агентов M.A.Y.H.E.M и противостоять L.E.G.I.O.N, лидер которой жаждет уничтожения мировых наций.

Будущие проекты 
В финансовом отчете THQ Nordic, опубликованном в августе 2019 года, говорится, что в Volition разрабатывается новая игра в серии Saints Row. Речь идет о первой полноценной части франшизы с момента выхода в 2013 году Saints Row IV.

Игровой процесс 
Игры предлагают игроку роль главаря банды «Святые с третьей улицы» в большом городе, освобождающего город от банд, инопланетян и других. По большей части в миссиях приходится убивать, красть, угонять и совершать другие преступные действия. Также в качестве альтернативного времяпрепровождения доступно зарабатывание денег в мини-миссиях. Эти необязательные для выполнения задания доступны в перерывах между сюжетными миссиями.
Серия Saints Row отличается степенью свободы, данной игроку — он сам решает, чем ему заняться. В отличие от большинства игр жанра экшн, которые представляют собой последовательный набор уровней с линейным прохождением, в Saints Row игрок самостоятельно выбирает, какие задания ему выполнять. В зависимости от этого отношения с различными организациями могут изменяться. Хотя есть и исключения: последовательность миссий линейна. Большие города в играх доступны для вольного исследования, часто можно встретить здания, в которые можно входить и выполнять дополнительные миссии.
Начиная с Saints Row: The Third в игру добавляется доля фантастики.

Использование транспорта в городской среде обеспечивает симуляцию подобия настоящего города, вплоть до пешеходов, реагирующих на сигналы светофора.
Дальнейшая детализация помогает отразить атмосферу свободы, которая была использована в нескольких похожих играх, таких как The Simpsons Hit & Run, в которой преступности и насилия значительно меньше, чем в Saints Row. Также было выпущено и планируется множество игр с похожим построением игрового процесса.

Отменённые игры 
Игра под названием Saints Row: Undercover разрабатывалась Savage Entertainment для PSP в 2009 году, но была отменена. 22 января 2016 года Volition нашла прототип игры в комплекте разработчика для PSP и выпустила его для бесплатной загрузки на Unseen64.net.

Saints Row: Money Shot изначально разработанной для Xbox Live Arcade. Игра в Saints Row: Money Shot открывала бы эксклюзивный контент для использования в Saints Row: The Third , и наоборот.

Среди других отмененных игр - анонсированная на E3 2010 игра для Nintendo 3DS под названием Saints Row: Drive By и файтинг на Kinect/PlayStation Move для Xbox 360 и PlayStation 3 под названием Saints Row: The Cooler.

Вселенная 
События Saints Row происходят в общей вселенной вместе с серией игр Red Faction и Agents of Mayhem.

Red Faction 

Связь между франшизами Saints Row и Red Faction от Volition прослеживаются ещё в первой игре 2001 года Red Faction, события которой разворачиваются в 2075 году. Корпорации Ультор, присутствующая в сюжете Saints Row, начала добычу на Марсе из-за быстро истощающихся ресурсов Земли. Эта сюжетная линия в значительной степени упоминается в Saints Row 2 (и его DLC). Несмотря на возможные лицензионные конфликты после того, как Nordic Games приобрела права на серию Red Faction в 2013 году, ссылки на события Red Faction продолжали появляться в серии Saints Row. 14 февраля 2018 года Nordic (ныне известная как THQ Nordic) приобрел Koch Media, эффективно воссоединив проекты под одним и тем же издательским «зонтиком» впервые с момента банкротства и приобретения THQ Nordic.

Agents of Mayhem 

Действие игры разворачивается в футуристическом Сеуле, Южная Корея, после того, как события Gat Out of Hell закончились «воссозданием земли» и созданием альтернативной временной линии. Встречаются и уже знакомые персонажи — Персефона Бримстоун теперь возглавляет организацию, известную как «M.A.Y.H.E.M.», связанную с Корпорацией Ультор. Пирс Вашингтон и Олег Кириллов — два из двенадцати игровых персонажей игры, в то время как Джонни Гэт и Кинзи Кенсингтон доступны как персонажи DLC.

Персонажи 
 Главный герой — протагонист почти всех частей серии. Игрок может по своему усмотрению настроить внешность.
 Пирс Вашингтон  — афроамериканец и второй лейтенант. У него постоянные конфликты с Шаунди, так как она постоянно опережает его на шаг. Не любит рэп, предпочитает классику.
 Шаунди — третий лейтенант и одна из немногих, кто подкалывает Пирса. Бывшая наркоманка и хиппи. В третьей части этот персонаж претерпевает невероятные изменения, в частности, Шаунди становится более раздражительной и жестокой.
 Джонни Гэт — персонаж, появившийся в первой игре серии и остающийся первым лейтенантом до сих пор, а также, пожалуй, самый опасный персонаж, коим его не раз называют остальные Святые. Лучший друг главного героя. Главный герой Saints Row Gat out of hell.
 Кинзи Кенсингтон - хакерша и бывший агент ФБР, появляется в третьей части как заложница Декеров. Была освобождена Святыми и примкнула к их банде. Во всем соперничает с другим хакером и бывшим главарем Декеров — Мэттом Миллером. Главный герой Saints Row Gat out of hell.
 Бенджамин Кинг - главарь банды Vice Kings из первой части. Когда-то был другом Джулиуса, позднее помогал Святым, за что его невзлюбила собственная банда. Появляется в Saints Row IV в качестве союзника.
 Джулиус Литтл — бывший лидер и основатель банды Святых, который вместе с Троем Брэдшоу, бывшим третьим лейтенантом Святых, предал главного героя в первой части.
 Аиша — возлюбленная Джонни Гэта, член банды Святых и певица. Была убита бандой Ронинов во второй части игры.
 Казуо Акудзи и Сёго Акудзи — лидеры Ронинов, банды из Saints Row 2, отец и сын. Фактически, Сёго является предводителем только в Стилуотере, в остальном главарем Ронинов остается его отец Казуо. Враждовали со Святыми на протяжении всей второй игры и оказываются побеждены ими.
 Дзюнити — единственный лейтенант Ронинов.
 Лин — четвёртый лейтенант Святых и шпионка, внедрившаяся в банду Westside Rollerz. Появляется только в первой части.
 Филипп Лорен — один из антагонистов Saints Row: The Third, заведующий Синдикатом и, в частности, Моргенштерном и прогнавший банду Святых из Стилуотера. Его помощницами были сестры Кики де Винтер и Виола де Винтер.
 Эдди «Киллбэйн» Прайор — главарь Лучадоров и один из подчиненных Лорена, в далеком прошлом победил и изгнал Анхеля де Ла Муэрте, отобрав его маску.
 Сайрус Темпл — главнокомандующий военного подразделения STAG, объявивший в Стилпорте военное положение, чтобы избавиться от господствующих там банд и враждующий как со Святыми, так и с Лучадорами, последней уцелевшей ветвью Синдиката к концу игры. Также был первым антагонистом в четвертой части.
 Джош Бирк — персонаж из Saints Row: The Third, актёр и исполнитель роли так называемого Ночного Клинка. Влюблен в Шаунди; позднее становится талисманом STAG.
 Олег Кириллов — невероятно крупный человек. похищенный Лореном и используемый в качестве прототипа для таких же мощных громил, созданных путём клонирования. Впрочем, Олег довольно умен, а его «дети» получают только мышцы, оставаясь глупыми великанами. Был спасен Святыми и стал их союзником. Влюблен в Кинзи.
 Аша Одекар — агент Ми-6 и напарница Мэтта Миллера, который присоединился к разведывательной службе после того, как завязал с преступностью и распустил Декеров. Появляется в четвертой части.
 Профессор Генки (Дженки) — персонаж из Saints Row: The Third, IV и Gat out of hell, человек в костюме розового кота с непропорционально большой головой. Владелец собственной телепередачи.

Фильм 
В ноябре 2010 года появилась информация, что будет снят фильм по игре Saints Row. Выход фильма планировался на 2012 год, однако премьера так и не состоялась. В мае 2019 года стало известно, что фильм снимет режиссёр Феликс Гэри Грей, а сценарий напишет Грег Руссо.

Отзывы и критика

Примечания 

Volition, Inc.
Компьютерные игры с открытым миром
Серии компьютерных игр, появившиеся в 2006 году